Poulsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Poulsen
 E. M. Poulsen
 R.S. Poulsen
 Viggo Albert Poulsen